POA puede referirse a: 

 Aeropuerto Internacional Salgado Filho, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil (Código de Aeropuerto IATA). 
 Plan Operativo Anual.
 Programación Orientada a Aspectos.
 Próximo Oriente Antiguo.
 Procesos de oxidación avanzada.
 Poa también designa un género de plantas.
 Poá, un municipio de Brasil.